Reino de Sevilla puede referirse a:

Taifa de Sevilla, reino andalusí existente en diversos periodos; o
Reino de Sevilla (Corona de Castilla), jurisdicción territorial de la Corona de Castilla desde el siglo XIII hasta 1833.